Kirchenaustrittgesetz heißen in der Kurzbezeichnung unter anderem:

 Gesetz zur Regelung des Austritts aus Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen Rechts (Nordrhein-Westfalen)
 Gesetz über den Austritt aus Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts in Niedersachsen